Top Shotta — дебютный студийный альбом американского рэпера NLE Choppa. Он вышел 7 августа 2020 года на лейбле NLE Choppa Entertainment по эксклюзивной лицензии Warner Records. Альбом был спродюсирован CashMoneyAP, Javar Rockamore, TNTXD и других. Он содержит гостевые участия от Chief Keef, Lil Baby, Mulatto и Roddy Ricch. Песня достигла десятого номера в чарте Billboard 200.

Список композиций 
Адаптировано под Genius.

Чарты

Примечания 

Альбомы Warner Bros. Records
Дебютные альбомы 2020 года
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы NLE Choppa